Фоймогубское общество — сельское общество, входившее в состав Толвуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Толвуйский погост.

В настоящее время территория общества относится к Великогубскому и Шуньгскому сельским поселениям Медвежьегорского района Республики Карелия.

Населённые пункты 
Согласно «Спискам населённых мест Олонецкой губернии» по переписям за 1873 и 1905 годы общество состояло из следующих населённых пунктов:

Религия 
За православной общиной на территории общества — Фоймогубским приходом Повенецкого благочиния (по другим данным — Петрозаводского благочиния) — числились следующие культовые постройки:
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Фоймогубе — деревянная постройка 1853—1855 годов, сгорела в 1937 году.
 Часовня преподобных Зосимы и Савватия и святителя Василия Великого в Ботвинщине — деревянная постройка 1914 года, не сохранилась.
 Часовня Святого Алексия, человека Божьего и иконы Казанской Божьей Матери в Тявзии — деревянная постройка 1790 года, первоначально относилась к Толвуйскому приходу, не сохранилась.
 Часовня иконы Казанской Божьей Матери в Песках — деревянная постройка 1894 года, не сохранилась.
 Часовня Святого Власия Севастийского и святителя Модеста, патриарха Иерусалимского в Харлове — деревянная постройка второй половины XVIII века, не сохранилась.
 Часовня преподобного Макария Унженского и святителя Филиппа Московского в Большой Шильте — деревянная постройка 1853 года, не сохранилась.
 Часовня преподобного Варлаама Хутынского в Палтеге — деревянная постройка второй половины XVIII века, не сохранилась.
 Часовня Святых Константина и Елены в Крохине — деревянная постройка около 1884 года, не сохранилась.
 Часовня иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в Кераке — деревянная постройка 1912 года, не сохранилась.

 Церковь Преображения и Михаила Архангела в Великой Ниве — деревянная постройка 1911 года. В 1915 году был открыт отдельный Великонивский приход. Не сохранилась.

В Онеженском кусте деревень имелся свой Онеженский (Онежанский) приход Повенецкого благочиния с церковью великомученицы Параскевы постройки 1831 года. .

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Населённые пункты Олонецкой губернии
Медвежьегорский район